Andrés Moreno est un guitariste et chanteur de flamenco . De père gitan (el Mario) et d'une mère espagnole (Juana). Héritier de la grande tradition flamenca espagnole, il a été entre 1978 et 1981, le guitariste soliste du groupe Arte 4 avec lequel il a enregistré de nombreux disques. Il parcourt toute l'Espagne avec le groupe Arte 4, dont le chanteur était  de Malaga.

Discographie 

Andres de Arte 4 (solo)
 Voyage au cœur de la musique hispano-française (2005)

Andres y Arte 4
 Ansia (1989) Sol de cada mañana'' (1977)

Liens externes

Références 

Guitariste français
Guitariste de flamenco
Chanteur de flamenco
Naissance en 1962
Nom de scène